Tod in Venedig bezeichnet:

 Der Tod in Venedig, eine Novelle von Thomas Mann
 Tod in Venedig (Film), eine Verfilmung von Luchino Visconti
 Death in Venice, eine Oper von  Benjamin Britten
 Tod in Venedig (Ballett), Ballett des Choreographen John Neumeier